Klukowo ist der Name folgender Orte in Polen:

 Klukowo, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien, siehe Gmina Klukowo
 Klukowo (Powiat Siemiatycki), Dorf im Powiat Siemiatycki, Woiwodschaft Podlachien
 Klukowo (Powiat Pułtuski), Dorf im Powiat Pułtuski, Woiwodschaft Masowien
 Klukowo (Powiat Złotowski), Dorf im Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen